Polaris kan avse:

Polaris –  en stjärna som ingår i stjärnbilden Lilla björnen, se Polstjärnan
Polaris (CPU) – en processor utvecklad i ett samarbete mellan Linköpings universitet och Intel
 Polaris (gruva) – en gruva i Kuba
 Polaris (isbrytare) – en finländsk isbrytare
Polaris (novell) – en novell av H.P. Lovecraft
Polaris (musikalbum) –  det finska power metal-bandet Stratovarius tolfte studioalbum från 2009
Polaris Industries – ett företag från USA som sedan 1954 tillverkar snöskotrar, fyrhjulingar med mera
 Polaris Music Prize – ett kanadensiskt musikpris
Polaris Private Equity – en dansk private equity-firma grundad 1998
UGM-27 Polaris – västvärldens första ubåtsbaserade ballistiska robot

Se även
HMS Polaris – flera fartyg
 Stella Polaris – flera